Открытый чемпионат Эшторила 2010 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в португальском городе Оэйраш и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2010 году турнир прошёл с 3 по 9 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Альберт Монтаньес
 в женском одиночном разряде —  Янина Викмайер
 в мужском парном разряде —  Эрик Буторак и  Скотт Липски
 в женском парном разряде —  Ракель Копс-Джонс и  Абигейл Спирс

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Роджер Федерер (№ 1 в мире на тот момент). Швейцарец уверенно выиграл пару матчей, но в полуфинале не смог справиться с прошлогодним чемпионом Альбертом Монтаньесом, вскоре защитившим свой титул. В финале испанец сыграл с португальцем Фредерику Жилом, переигравшим на пути к этой стадии двух сеянных соперников.

Парный приз у мужчин собрал немало квалифицированных игроков в этом виде тенниса, а в финале первой паре посева Марсель Гранольерс / Пабло Куэвас противостоял несеянный альянс Марк Лопес / Давид Марреро. Мононациональная пара одержала победу на решающем тай-брейке, выиграв дебютный совместный титул. Гранольерс и Лопес, немало поигравшие вместе до этого турнира вместе, вскоре вновь объединились в одну команд, став через несколько лет одной из сильнейших пар мира, а этот финал друг против друга так и остался единственным в их парных карьерах.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Агнеш Савай (№ 33 в мире на тот момент). Венгерка не смогла подтвердить свой статус, в борьбе уступив уже на старте, однако её обидчица: Анастасия Севастова — затем смогла завоевать и общий титул. Помимо матча с Савай представительница Латвии сыграла ещё один трёхсетовый матч — в полуфинале против седьмой сеянной Пэн Шуай; в титульном матче Севастова переиграла другую несеянную теннисистку — Аранчу Парру Сантонху, которая на пути к этой стадии лишила турнир его второй ракетки посева.

Парный титул у женщин достался первой паре посева: Анабель Медине Гарригес и Соране Кырсте, переигравшей в финале альянс Орели Веди / Виталия Дьяченко. Румыно-испанская команда стала единственным сеянным дуэтом в полуфинале турнира.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Альберт Монтаньес обыграл  Фредерику Жила со счётом 6-2, 6-7(4), 7-5.
 Монтаньес выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Жил уступает дебютный финал на соревнованиях основного тура ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Женщины. Одиночный турнир 
  Анастасия Севастова обыграла  Аранчу Парру Сантонху со счётом 6-2, 7-5.
 Севастова выигрывает дебютный титул за карьеру в туре ассоциации.
 Парра Сантонха уступает дебютный финал за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Анабель Медина Гарригес /  Сорана Кырстя обыграли  Орели Веди /  Виталию Дьяченко со счётом 6-1, 7-5.
 Медина Гарригес выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в туре ассоциации.
 Кырстя выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эшторила

 Мировой тур ATP 2010 года
 WTA Тур 2010 года

 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Португалия
Теннис
Май 2010 года
2010